Guitar Hero pode se referir a:

 Guitar Hero - jogo eletrônico lançado em 2005
 Guitar Hero (série) - série de jogos eletrônicos desenvolvida pela RedOctane

Desambiguação